Védico puede referirse a:

 El védico o sánscrito védico, una antigua lengua indoeuropea de la India.
 Algo referido a los Vedas, antiguos textos religiosos.